Gak kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Ağdam (ort), Chodzjavänd,

Indonesien 

 Pulau Gag, ö, Papua Barat, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar